Gl 2046 je hvězda spektrálního typu K2,5 vzdálená od Země 41,8 světelných let. Jedná se o oranžového trpaslíka, který se nachází v souhvězdí Malíře. Rychlost rotace hvězdy činí přibližně 3 km/s.

Planetární systém 
Je známo, že okolo hvězdy obíhá 5 (možná 6) planet, z nich nejvzdálenější,HD 40307 g obíhá v obyvatelné zóně.

Planetární systém HD 40307

Reference

Externí odkazy 
 

Oranžoví trpaslíci
Hvězdy v souhvězdí Malíře
Hvězdy s planetami
Objekty v Glieseho katalogu
Objekty v katalogu Henryho Drapera